Příjmení Duchek nosí více různých osobností:

 Adalbert Duchek (1824–1882) – český lékař
 Petr Duchek – český chemik a vysokoškolský pedagog
 Anna Duchková – česká rozhlasová redaktorka
 Karel Duchek (1831–1912) – český pedagog a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Maxmilián Duchek (1881–???) – český malíř a restaurátor
 Milena Duchková (* 1952) – česká sportovkyně, skokanka do vody, olympijská vítězka
 Štěpánka Duchková – česká moderátorka
 Tereza Duchková (* 1978) – česká herečka

Příjmení vzniklo jako zkrácená forma staročeského osobního jména Duchoslav, podobně jako příjmení Dušek.

Podobná příjmení 
 Dufek
 Duchoslav

Reference

Externí odkazy